Bondy může znamenat:

 Bondy (Francie) – město ve Francii
 Bondy (příjmení) – příjmení
 Bondy – z angličtiny dluhopisy, např. eurobondy

Může být též součástí slovních spojení:
 Bondy centrum – stavba v Mladé Boleslavi
 Bondy Intermediate (Elmer G. Bondy Intermediate School) – škola v Pasadeně v Texasu

Související rozcestník 
 Bondi